Роберто Габриель Грау (; 18 марта 1900, Буэнос-Айрес — 12 апреля 1944, там же) — аргентинский шахматист, национальный мастер.

Профессиональный журналист.

Биография 
Чемпион Аргентины 1926, 1935 и 1938 гг. (в 1928 г. сохранил чемпионское звание, поскольку Д. Река, победивший в круговом турнире, уклонился от матча за титул; в 1936 г. защитил титул в матче с Хак. Болбочаном).

Чемпион Южной Америки 1922 и 1928 гг.

В составе сборной Аргентины участник неофициальной и пяти официальных шахматных олимпиад (трижды играл на первой шахматной доске). Общий результат: +79 −44 =42 (60,6 %).

Победитель турнира в Росарио (1929 г.).

Участник крупного международного турнира в Сан-Ремо (1930 г.).

На апрель 1939 года в международном рейтинге набрал 2580 баллов и, таким образом, занял 39-е место среди шахматистов мира.

Один из основателей шахматного общества Буэнос-Айреса и национальной шахматной федерации.

В 1924 г. от Аргентины подписал декларацию о создании ФИДЕ.

Участвовал в организации Международного турнира в Буэнос-Айресе в 1939 году. Постоянный представитель от Аргентины в ФИДЕ. Представлял страну на конгрессах в Париже, Лондоне, Варшаве, Стокгольме и Буэнос-Айресе.

Р. Грау — автор четырëхтомного труда под названием «Tratado General de Ajedrez» (Общий трактат о шахматах), впервые опубликованного в 1940 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Роберто Грау

Шахматисты Аргентины